Матрёнки

 Матрёнки — деревня в Московской области
 Матрёнки — прежнее название села Староникольское в Воронежской области